Поті (груз. ფოთი Poti) — місто в Грузії (Самеґрело-Земо Сванеті) в гирлі річки Ріоні, порт на Чорному морі, залізнична станція.
 Поті (морський порт), Морський порт Поті () — морський торговельний порт міста Поті, розташований в південній частині Чорноморського узбережжя Кавказу.
 Том Поті, Томас Еміліо Поті (; 22 березня 1977, м. Вустер, Массачусетс, США) — американський хокеїст, захисник.
 Ізабелла Поті — всесвітньо відомий італійський кухар і кондитерський шеф-кухар.